Les élections municipales québécoises de 2002 se déroulent le . Elles permettent d'élire les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales du Québec, ainsi que les préfets de quelques municipalités régionales de comté.

Capitale-Nationale

Boischatel

Clermont

Donnacona

La Malbaie

Lac-Saint-Joseph

Portneuf

Saint-Tite-des-Caps

Stoneham-et-Tewkesbury

Notes et références 

 Résultats par municipalité —  Directeur général des élections du Québec

Résultat, Capitale-Nationale
 Résultat